Râul Lespezi se poate referi la:

 Lespezi - afluent al râului Capra
 Lespezi - afluent al râului Cuca